Отборочный турнир Кубка Азии 2007 года стартовал в конце 2005 года, в нём участвовали 25 стран.

Впервые действующий чемпион () не получил путёвку автоматически, а участвовал в отборочном турнире. В предварительном этапе из двух стран осталась одна и 24 страны в основном этапе были разбиты на 6 групп по 4 команды в каждой. Лучшие две команды каждой группы получили путёвки в финальный турнир, куда автоматически попали 4 страны-хозяйки турнира (, ,  и ).

Не вошедшие страны 
Следующие страны не попали в отборочный турнир (согласно рейтингу ФИФА — приведён в скобках):

  [82]
  [116]
  [133]
  [144]
  Мьянма [147]
  [157]

  [170]
  [175]
  [179]
  [188]
  [189]
  [190]

  [191]
  [192]
  [199]
  [204]
  [без рейтинга]

Предварительный этап 

  вышел в основной этап. Однако позже  отказалась от участия в турнире, и её место занял .

Основной этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 2007 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2007 году